Der Renault Avantime ist ein von Herbst 2001 bis Frühjahr 2003 von Matra im Auftrag von Renault gebautes Pkw-Modell der oberen Mittelklasse. Das Fahrzeugkonzept war von vornherein für ein Nischenmodell ausgelegt, indem es das Raumangebot eines Vans aufwies, aber nur mit drei Türen und einer gehobenen Ausstattung versehen war. Der Name ist ein Kofferwort aus „avant“ (frz. für „vor“) und „time“ (eng. für „Zeit“).

Geschichte 
Die technische Basis teilte sich der im November 2001 eingeführte Avantime mit dem Ende 1996 präsentierten Espace. In der Modellpalette von Renault war der Avantime zwischen Espace und Renault Vel Satis einzuordnen.   

Der Avantime bot einige technische Innovationen. So war beispielsweise der Mechanismus einzigartig, durch den die 1,40 Meter langen und 60 kg schweren Seitentüren beim Öffnen platzsparend auf einer Kurvenbahn zusätzlich nach vorne bewegt und damit die Einstiegsöffnung ohne erhöhten seitlichen Platzbedarf vergrößert wurden. Weitere Besonderheiten waren das große Panorama-Glasschiebedach und das stets zweifarbig lackierte Exterieur sowie die zahlreichen Lederausstattungen.

Produziert wurde das Fahrzeug bei Matra in Romorantin-Lanthenay und hatte wie der Espace eine Kunststoffkarosserie, die auf einem verzinkten Stahlchassis montiert war. Der Avantime zeichnete sich durch sein unkonventionelles Design aus, wurde jedoch aufgrund von Absatzproblemen zum wirtschaftlichen Debakel.

Dazu kamen die Insolvenz der Produktionsfirma und die Entscheidung von Renault, die vierte Generation des Espace mit einer gewöhnlichen Stahlkarosserie zu bauen, was dem Matra-Werk die Existenzgrundlage entzog. Dies führte am 27. Februar 2003 zur Einstellung des Avantime nach 8.545 hergestellten Fahrzeugen, was zudem die Schließung der Produktionsstätte in Romorantin bedeutete. Das Ende der Automobilsparte von Matra war besiegelt, wodurch das Unternehmen 2004 von Pininfarina übernommen wurde. 

Neben der voluminösen Grundform war der Hauptgrund für Design-Diskussionen das ungewöhnlich gestaltete Heck, welches in abgewandelter Form beim Renault Vel Satis und beim Renault Mégane ebenfalls dessen „Eigenständigkeit“ betonte, in letzterem Fall für Renault aber zu einem wirtschaftlichen Erfolg wurde.

Technische Daten 
Als Motoren kamen folgende zwei Ottomotoren und ein Diesel zum Einsatz:
 2,0 T: Zweiliter-16V-Reihenvierzylinder-Benziner mit Turbolader, 1998 cm³ Hubraum und 120 kW/163 PS (09/2001–02/2003)
 3,0 V6: Dreiliter-24V-Sechszylinder-Benziner mit 2946 cm³ Hubraum und 152 kW/207 PS (09/2001–02/2003)
 2,2 dCi: 2,2-l-Reihenvierzylinder-Diesel mit 2188 cm³ Hubraum und 110 kW/150 PS (05/2002–02/2003)

Zulassungszahlen und Bestand 
Zwischen 2001 und 2004 sind in der Bundesrepublik Deutschland 1.114 – davon die meisten 2002 – Renault Avantime neu zugelassen worden. Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren in Deutschland laut KBA noch 279 Renault Avantime zugelassen.

Weblinks 

 Matrarama: Avantime (französisch)
 Pressefotos u.v.m. in der Avantime Gallery (englisch)
 Informationen zum Avantime (Modelljahr 2002)
 deutschsprachiges Avantime-Forum

Einzelnachweise 

Avantime
Kombicoupé